Гмелін; Ґмелін

 Вільгельм Фрідріх Гмелін (1760—1820) — німецький кресляр і гравер.
 Жаннін Гмелін (* 1990) — швейцарська веслувальниця.
 Йоганн Георг Ґмелін (1709—1755) — німецький натураліст, ботанік, лікар та географ.
 Йоганн Фрідріх Гмелін (1748—1804) — німецький натураліст, медик, хімік, ботанік і ентомолог.
 Карл Крістіан Гмелін (1762—1837) — німецький ботанік, лікар і професор природознавства.
 Крістіан Гмелін (1792—1860) — німецький хімік-неорганік.
 Крістіан фон Гмелін (1750—1823) — німецький вчений-правознавець.
 Леопольд Ґмелін (1788—1853) — німецький хімік. Професор Гайдельберзького університету.
 Самуїл Готліб Гмелін (1744—1774) — учений, природознавець-мандрівник. Член Петербурзької АН.
 Ульріх Гмелін (1912—1944) — німецький історик та германіст.
 Фердинанд Готліб фон Гмелін (1782—1848) — німецький лікар, природознавець, хімік і мандрівник.
 Філіпп Фрідріх Гмелін (1721—1768) — німецький хімік та ботанік.
 Чарльз Гмелін (1872—1950) — британський легкоатлет, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор-1896.
 Герта Даублер-Гмелін (* 1943) — міністр юстиції Німеччини (1998—2002).

 13350 Ґмелін — астероїд головного поясу.

Див. також 
 База даних Гмеліна
 Сіль Гмеліна
 Тест Гмеліна
 Черсак Ґмеліна

Німецькі прізвища